О́вик Га́йкович Оганнися́н (род. 25 октября 1992, Одинцово) — российский боксёр-любитель, выступающий в наилегчайшей и в легчайшей весовых категориях. Выступает за сборную России по боксу начиная с 2011 года, мастер спорта России международного класса (2013), бронзовый призёр чемпионата Европы (2013), чемпион Всемирных военных игр (2019), чемпион мира среди военнослужащих (2021), чемпион России (2012), многократный победитель и призёр международных и национальных турниров в любителях.
На соревнованиях представляет Московскую область и Хабаровский край.

Биография 
Овик Оганнисян родился 25 октября 1992 года в городе Одинцово Московской области, в России.

Любительская карьера 
Проходил подготовку в боксёрской команде ЦСКА под руководством тренеров М. Г. Касаева, С. Ю. Смирнова, И. П. Бунина.

В 2010 году выступал на чемпионате России среди юниоров в Анапе и на молодёжном всероссийском первенстве в Перми. Год спустя вошёл в состав российской национальной сборной и выступил на нескольких турнирах международного значения.

На взрослом чемпионате России 2012 года в Сыктывкаре одолел всех своих соперников в наилегчайшей весовой категории и завоевал золотую медаль. В следующем сезоне в зачёте национального первенства в Хабаровске получил бронзу, проиграв в полуфинале Василию Веткину. Побывал на чемпионате Европы в Минске, откуда так же привёз награду бронзового достоинства — на стадии полуфиналов был остановлен ирландцем Майклом Конланом. За это выдающееся достижение по итогам сезона удостоен почётного звания «Мастер спорта России международного класса».

Начиная с сезона 2013/14 регулярно принимал участие в матчевых встречах полупрофессиональной лиги WSB, представляя здесь российскую команду.

В 2015 году на чемпионате России в Самаре занял второе место, в решающем финальном поединке снова уступил Василию Веткину. Ещё через год на аналогичных соревнованиях в Оренбурге стал бронзовым призёром, на сей раз его победил Вадим Кудряков. В 2017 году боксировал уже в весовой категории до 56 кг и на чемпионате России в Грозном вновь взял бронзу

В мае 2018 года он стал победителем в весе до 56 кг международного турнира памяти героя Советского Союза Константина Короткова в Хабаровске, где он в финале по очкам (5:0) победил опытного белоруса Антона Наханькова.

В октябре 2019 года, в Ухане (КНР) стал победителем , в весовой , в финале победив монгольского боксёра Хархуугийна Энх-Амара.

В середине ноября 2019 года, на чемпионате России, который проходил в Самаре, завоевал бронзовую медаль.

В конце сентября 2021 года стал чемпионом на 58-м чемпионате мира среди военнослужащих в Москве (Россия) проведённого под эгидой Международного совета военного спорта, в финале раздельным решением судей (4:0) опять победив монгольского боксёра Хархуугийна Энх-Амара.

Примечания

Ссылки 
 
 Оганнисян Овик Гайкович — новости на сайте Sportbox.ru
 Оганнисян Овик Гайкович на сайте Moskvavringe.ru
 
 Оганнисян Овик Гайкович  — биографическая справка на сайте «Спортивная Россия»

Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры наилегчайшей весовой категории
Боксёры легчайшей весовой категории
Чемпионы Всемирных военных игр по боксу
Чемпионы мира по боксу среди военнослужащих
Чемпионы России по боксу
Боксёры WSB